Love Songs (englisch für Liebeslieder) ist der Titel folgender Werke:

 Love Songs (The-Beatles-Album), Kompilationsalbum der britischen Gruppe The Beatles (1977)
 Love Songs (Elton-John-Album), Best-of-Album des britischen Sängers, Komponisten und Pianisten Elton John (1996)
 Love Songs, englischer Titel des Films Chanson der Liebe (2007)